Medaljefordelingen ved sommer-OL 1932 gav medaljer til 27 af de 37 deltagende nationer.

Kilde
Om OL 1932 på olympic.org

Sommer-OL 1932
1932